Apologie, apologetisch (von altgriechisch ἀπολογία apología „Verteidigung, Rechtfertigung“) oder Verteidigungsrede steht für:
 die systematische Verteidigung und Rechtfertigung einer Lehre, siehe Apologetik

Apologie oder Apologia ist der Titel folgender Schriften:
 Apologie (Platon), Ἀπολογία Σωκράτους Apología Sōkrátous, Version der Verteidigungsrede des Sokrates (um 380 v. Chr.)
 Apologie (Xenophon), hypothetische Verteidigungsrede des Sokrates (4. Jahrhundert v. Chr.)
 Apologia (Apuleius), gängiger Titel der Verteidigungsrede Pro se de magia des Apuleius (um 159)
 Apologie der Confessio Augustana von Philipp Melanchthon (1531; sehr oft auch einfach als Apologie bezeichnet)

Siehe auch:
 Apologet (Verteidiger, Verfasser einer Verteidigungsrede oder -schrift)
 Apologismus (rhetorische Figur)